Para la Copa Mundial de Baloncesto de 2014 se clasificaron un total de 24 selecciones nacionales.

Referencias 

Copa Mundial de Baloncesto de 2014